Der FC Kuressaare ist ein estnischer Fußballverein aus Kuressaare (Saaremaa).

Der im Jahre 1997 gegründete Verein von der Insel Saaremaa, ist ein typischer „Fahrstuhl“-Verein, der seit seiner Gründung mehrfach zwischen der Meistriliiga und der Esiliiga wechselte.

Die „Gelben Kraniche“ spielen in gelben und auswärts in blauen Jerseys. Die Heimspielstätte ist das 1.600 Zuschauer fassende Kuressaare linnastaadion.

2008 gelang mit einem zweiten Abschlussrang der Aufstieg, weil der Meister der Esiliiga, die Reserve des FC Levadia Tallinn, nicht aufstiegsberechtigt war. In der Saison des Jahres 2017 reichte Platz 5 in der zweitklassigen Esiliiga, um erneut aufzusteigen. Grund war eine Lizenzverweigerung für JK Kalev Sillamäe.

Spielzeiten

Weblinks 
 Homepage des FC Kuressaare

Einzelnachweise 

Kuressaare, FC
Kuressaare
Gegründet 1997
Sport (Saaremaa, Landgemeinde)
Organisation (Saaremaa, Landgemeinde)